

Cinema 
Distance – film del 2001 diretto da Hirokazu Kore-eda

Musica 
Distance – gruppo musicale
Distance – album di Utada Hikaru del 2001
Distance – singolo dei Long Shot Party del 2008
Distance – singolo di Christina Perri del 2012

Persone 
Distance – fumettista giapponese

Pagine correlate 

Distanza